ALJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alexander Bay (Sudafrica)